Nanning peut se référer à plusieurs choses :

Toponymie 
 Nanning, capitale chinoise de la région autonome du Guangxi :
 Gare de Nanning, gare routière de la ville ;
 L'Aéroport international de Nanning Wuxu ;
 la préfecture de .
 Le , montagne australienne.

Patronymie 
 , sculptrice néerlandaise ;
 Frederik Willem Nanning, problémiste néerlandais.

Paléontologie 
 Nanningosaurus, genre de dinosaures du crétacé.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme